Plaatsen in Slovenië:
Zgornji Slemen (Maribor)
Zgornji Slemen (Selnica ob Dravi)